Cauchemar américain est un album de bande dessinée en noir et blanc sorti en 1998, écrit et dessiné par Frédéric Garcès ;
 Cauchemar américain est le titre québécois du film de Courtney Solomon dont le titre original est  (2005) ;
 Un cauchemar américain est le  de la série documentaire FBI : Police d’État (2010).